CAEI est un sigle qui peut signifier :
 Centro argentino de estudios internacionales, un think tank argentin,
 Certificat d'aptitude à l'éducation de l'enfance inadaptée, une certification délivrée entre 1963 et 1987,
 Conseil africain de l'entrepreneuriat et de l'innovation, une institution membre du RUSTA.